

Pessoas
David Allan Bromley
Kenadie Jourdin Bromley

Localidades

Bromley (Kentucky)

Bromley

Desambiguação